Pioniergruppe steht für
Pioniergruppe, antike Malerschule
Pioniergruppe, Grundorganisation der Jungen Pioniere
 andere Bezeichnung für Pioniertruppe